Hans Wocke ist der Name folgender Personen:

* Hans Wocke (Sänger) (1904–1972), deutscher Opernsänger (Bariton) und Schauspieler
 Hans Wocke (Flugzeugkonstrukteur) (1908–nach 1967), deutscher Flugzeugkonstrukteur

Siehe auch:
 Hans Wocken (* 1943), deutscher Erziehungswissenschaftler